Beaucourt, een gemeente in Frankrijk
 Kanton Beaucourt, een kanton in Frankrijk
 Beaucourt-en-Santerre, een gemeente in Frankrijk
 Beaucourt-sur-l'Hallue, een gemeente in Frankrijk
 Beaucourt-sur-l'Ancre, een gemeente in Frankrijk
 Luc Beaucourt (1948-2021), een Vlaams arts en politicus